Хосе Вильярреаль:
 Вильярреаль, Хосе (род. 1990) — американский футболист мексиканского происхождения, полузащитник.
 Вильярреаль, Хосе Луис (род. 1966) — аргентинский футболист и футбольный тренер.